Peter Sjölund kan syfta på:

 Peter Sjölund (fotbollsspelare), född 1980
 Peter Sjölund (genealog), född 1966